Понтичелли — многозначный термин.

Фамилия 
 Понтичелли, Лазаре (1897—2008) — один из последних участников Первой мировой войны, доживших до XXI века.

Топоним 
 Понтичелли (Неаполь) — городской квартал Неаполя.